Дуэт Светлана Кузнецова / Алисия Молик — победители турнира.

Прошлогодние чемпионки — Надежда Петрова и Меган Шонесси — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Полуфинал)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
 ' Светлана Кузнецова /  Алисия Молик (Титул)
  Елена Лиховцева /  Ай Сугияма (Первый раунд)

<li>  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Финал)
<li>  Вера Звонарёва /  Анастасия Мыскина (Четвертьфинал)
<li>  Мартина Навратилова /  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
<li>  Марион Бартоли /  Анна-Лена Грёнефельд (Первый раунд, отказ)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

NASDAQ-100 Open 2005